NI est un code qui signifie :
 Nice, selon la liste des quartiers maritimes,
 Nicaragua,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays),
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .ni, 
 Nigeria, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 Portugalia, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,
NI est une abréviation qui signifie :
 National Instruments, entreprise américaine d’instrumentation virtuelle connu pour son logiciel LabVIEW
 Non-inscrit, parlementaire membre d'une chambre législative n'appartenant à aucun groupe parlementaire.
Ni est un symbole, qui signifie :
 Nickel, un élément chimique, selon la liste des éléments chimiques
N.I est une chanson du rappeur français Niska en featuring avec Ninho.